Flutter (englisch für ‚Flattern‘) steht für:
 Flutter in der Tontechnik, Gleichlaufstörung von Plattenspielern oder Tonbandgeräten
 Flutter (Medizinprodukt), Ventile für Lungenkranke, die zur Ausatmung gegen Widerstand dienen
 Flutter (Software), eine Sammlung von Software-Werkzeugen des Unternehmens Google zur App-Entwicklung für iOS und Android
 Flutter (Unternehmen), das von Google erworbene Unternehmen zur Entwicklung von Software zur Gestenerkennung 
 Aeroelastische Schwingungen bei Luftfahrzeugen, siehe Flattern (Luftfahrt) 
 Flutter Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Fluttermühle, kleine Windmühlenart für vertikalen Wassertransport